Osoby o tym nazwisku:

 Jan Jakub Kolski – polski reżyser i scenarzysta
 Witold Kolski – polski komunista
 Baruch Kolski – żydowski działacz ruchu Haszomer Hacair

Geografia:

 Półwysep Kolski 
 Powiat kolski

Inne:

 Przegląd Kolski
 Dekanat kolski

